Турнір проводився вперше.

Титул виграли Ганна Даниліна та Лідія Морозова, здолавши в фіналі пару Катерина Бондаренко / Катаржина Пітер з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

WTA Poland Open - Doubles